

Zoologie 
 Canari est le nom couramment employé pour désigner le Serin des Canaries ;
 Le canari sauvage est un oiseau, c'est un nom vernaculaire donné au Chardonneret jaune ;
 Canari marin, un cétacé dont le nom vernaculaire est béluga ou baleine blanche.

Géographie 
 Canari est une commune de Haute-Corse ;
 Canari est une piève et un ancien fief du Cap Corse.

Divers 
 Un canari est un récipient rond en terre cuite qui permet de réaliser une cuisson à l'étouffé sur un feu de braise dans la cuisine de l'Afrique de l'Ouest ;
 L'Oiseau Canari, est un avion français de grand raid ;
 La crème Canari est un dessert magique inventé par les jumeaux Fred et George Weasley dans la série littéraire Harry Potter ;
 Le canari est un cocktail, mélange de pastis, de sirop de citron et d'eau, donnant une couleur jaune rappelant celle du canari ;
 Ligne de Cerdagne, ce chemin de fer est familièrement appelé le Train Jaune ou le Canari ;
 En informatique, un canari est un dispositif utilisé comme témoin, par analogie avec l’utilisation d’un canari dans une cage pour détecter le manque d’oxygène dans une mine. Par exemple un dépassement de tampon qui aura écrasé une valeur, ou dans le domaine de la sécurité pour avertir secrètement d’une opération qui ne devrait pas être divulguée.

Voir aussi 
 Canaris ;
 les « Canaris », un surnom donné à l'équipe des footballeurs du FC Nantes ;
 Cañari.